Валентин Ковальчук:
 Ковальчук, Валентин Михайлович (1916—2013) — историк, писатель, профессор, доктор исторических наук, полковник, Заслуженный деятель науки РФ.
 Ковальчук, Валентин (род. 1978) — белорусский футболист. Примечания